Шістдесятирі́́чний цикл — ( gānzhǐ) — китайська циклічна система числення, що базується на двох циклах: 10-комонентний цикл «небесних стовбурів-ґань» 天干 та 12-компонентний цикл «земного гілля-чжи» 地支. Вони традиційно використовувалися для позначення днів і років, і не тільки в Китаї, а й в інших східноазійських народів: Японії, Кореї і В'єтнамі. Цей цикл є також значною частиною китайської астрології.

Вживання ґань-чжи для позначення днів відоме вже з ворожильних написів цзяґувень (14-11 с. до н. е., династія Шан). Відповідне вживання для позначення років вперше зафіксоване у тексті «Сінде» 刑德 із Мавандуй (2 с. до н.е., династія Хань). До відкриття текстів Мавандуй вважалося, що останнє було введено Ван Маном.

Ґань-чжи широко використовувалися для позначення подій китайської історії, напр. Сіньхайська революція 1911-12 рр. (пара №48, сінь-хай 辛亥)

Рік ї-вей 乙未 (пара №32) здебільшого випав на 2015 західного літосчислення. Відповідно, 2016, починаючи з 8 лютого, збігається із парою бін-шень (№33).

Таблиця

Джерела та література 

Історія Китаю
Календар
Астрономія в Китаї